Ту́омас Ка́нтелинен (; 22 сентября 1969, Канкаанпяа, Финляндия) — финский композитор, известный своей музыкой для кино, оперы, концертов, телевидения и рекламы.

Творчество 
Туомас Кантелинен учился классической композиции в хельсинкской Академии имени Сибелиуса, был учеником Ээро Хямэенниеми. Получил известность в Европе благодаря оперной и концертной музыке, а также оркестровой музыке для фильмов.

В творчестве Кантелинена ключевым является неоромантизм. Его произведение — гитарное соло с камерным оркестром «Mustikkia korville» (1994) — напоминает музыку кинокомпозитора Джона Уильямса, а в «Струнном квартете» 1995 года прослеживаются экспрессионизм и общие черты с творчеством Альбана Берга.

В 2000 году была поставлена опера с музыкой Кантелинена, посвящённая великому финскому атлету Пааво Нурми, под названием «Paavo Suuri. Suuri Juoksu. Suuri Uni». В рамках программы «Культурная столица Европы» она была представлена на Олимпийском стадионе в Хельсинки и транслировалась каналом Arte по всей Европе.

В кинематографе Кантелинен совершил прорыв, написав музыку для фильма «Дорога на Рукаярви». Саундтрек с национальным романтическим уклоном, созданный при участии Карельского симфонического оркестра, стал одной из составляющих успеха этого фильма в Финляндии. Среди других фильмов композитора — «Моя лучшая мама», «Охотники за разумом», фильмы Сергея Бодрова-старшего «Монгол» и «Дочь якудзы».

Туомас Кантилинен является композитором телевизионных шоу, в том числе Евровидения 2007, «фильмов недели», новостных джинглов для канала MTV3, рекламы «Kока-колы» и нескольких крупных европейских банков.

Семья 
Родственные корни Кантелинена обнаруживаются во многих местах Финляндии, множество членов семейного древа связаны с искусством, в том числе брат композитора и сестра Каролийна — певица, чей голос можно услышать в некоторых саундтреках Туомаса. Его бабушка была советником по вопросам образования провинции Сатакунта и основала музыкальную школу в Канкаанпяа.

Музыкальные произведения 

Этапные произведения
 Kohtaaminen älykkään naisen kanssa (1996)
 Paavo Suuri. Suuri Juoksu. Suuri Uni (1999—2000)

Произведения для оркестра или крупных ансамблей
 Big Gestures for Small Orchestra (1992)
 Ghosts (1999—2000)
 Paviljonki-hymni (1999)
 Scenes (1999)
 Pieni sarja pienelle orkesterille (2002)

Произведения для солистов с оркестром
 Musiikkia Korville (1994)
 Concerto for Piano and Orchestra (2001—2002)

Камерные произведения
 Gotto (1993)
 Septetto (1993)
 Duo (1994)
 String Quartet (1995)
 a work for accordion trio (2001)
 6 Moments (2003)

Произведения для сольных инструментов
 Alea (1996)
 Slow Movements in a Medium Tempo (2000)

Вокально-хоровые произведения
 Vain kuolemalla on siivet… (1989/1990)
 Five Nutritional Songs (1991)
 Erään mestarin luokalla (1996—)
 Maailma Kiurelin mukaan (1998)

Электроакустические произведения
 Metsä (1991)
 Ajan vaeltajat (1992)
 Adi (1993)
 Ozoli (1993)
 Muli (1994)
 Trailer (1994)
 Argha (1995)

Другое
 Kreatuuri, Lisko, Ukkosunelma, Kirja, Wire, Kyösti ja varis, Tribal (1997)

Фильмография

Дискография

Достижения 

По версии специализированного онлайн издания Film Music Magazine саундтрек фильма «Монгол» входит во вторую десятку лучших саундтреков 2008 года.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Лауреаты премии «Юсси»